Робърт Франклин Йънг () е американски писател на научна фантастика.

Биография и творчество 
Роден е в щат Ню Йорк, САЩ през 1915 г.

Първата му научнофантастична публикация е разказът The Black Deep Thou Wingest, който излиза на страниците на списанието "Startling Stories" през 1953 г. През своята писателска кариера Робърт Йънг пише най-вече по-кратки произведения (повести и разкази). Въпреки това са издадени и няколко негови романа.

През 1975 г. е издаден неговият роман La Quete de la Sainte Grille, който излиза само като издание на френски език.

Библиография

Романи 
 Eridahn
 La Quete de la Sainte Grille
 Starfinder
 The Last Yggdrasill
 The Vizier's Second Daughter

Повести и разкази 
 A Glass of Mars
 A Knyght Ther Was
 A Pattern For Penelope
 Above This Race of Men
 Abyss of Tartarus
 Added Inducement (Допълнителна примамка)
 Adventures of the Last Earthman in His Search for Love
 Alec's Anabasis
 Arena of Decisions
 As A Man Has A Whale A Love Story
 Boarding Party
 Boy Meets Dyevitza
 Chrome Pastures
 City of Beasts
 Clay Suburb
 Cousins
 Crutch
 Darkspace
 Dialogue in a Twenty-First Century Dining Room
 Divine Wind
 Doll-Friend
 Down the Ladder
 Emily and the Bards Sublime (Емили и великите поети)
 Findokin's Way
 Fleuve Red
 Flying Pan
 Genesis 500
 Ghosts
 Ghur R'Hut Urr
 Girl Saturday
 Glass Houses
 Glimpses
 Goddess in Granite
 Hex Factor
 Hologirl
 Hopsoil
 I Bring Fresh Flowers
 In Saturn's Rings
 In what Cavern of the Deep
 Invitation to the Waltz
 Jonathon and the Space Whale
 Jungle Doctor
 Jupiter Found
 Kingdom Come, Inc.
 L'Arc De Jeanne
 Let There Be Night
 Little Dog Gone
 Little Red Schoolhouse
 Lord of Rays
 Mars Child
 Milton Inglorious
 Minutes of A Meeting At The Mitre
 More Stately Mansions
 Neither Stairs Nor Door
 New Route to the Indies
 Nikita Eisenhower Jones
 No Deposit, No Refill
 O Little Town of Bethlehem II
 One Love Have I (Една любов имам аз)
 Origin of Species
 P R N D L L
 Passage to Gomorrah
 Peeping Tommy
 Perchance to Dream
 Plane Jane
 Production Problem
 Project Hi-Rise
 Redemption
 Reflections
 Remnants of Things Past
 Report on the Sexual Behavior on Arcturus X
 Revolution 20
 Romance in a Twenty-First Century Used-Car Lot (Любовна история в един оказионен магазин през XXI в.)
 Romance In An Eleventh-Century Recharging Station
 Rumpelstiltskinski
 Santa Clause
 Shakespeare of the Apes
 Spacetrack
 St. George and the Dragonmotive
 Star Mother
 Starscape with Frieze of Dreams
 Stop-Over
 Storm Over Sodom
 Sweet Tooth
 Techmech
 The Black Deep Thou Wingest
 The Blonde From Barsoom
 The Curious Case of Henry Dickens
 The Dandelion Girl (Момичето-глухарче)
 The Day the Limited Was Late
 The Decayed Leg Bone
 The Deep Space Scrolls
 The Earth Books
 The Eternal Lovers
 The First Mars Mission
 The Forest of Unreason
 The Garden in the Forest
 The Giant, the Colleen, and the Twenty-One Cows
 The Giantess
 The Girl in his Mind
 The Girl Who Made Time Stop (Момичето, което спря времето)
 The Hand
 The Haute Bourgeosie
 The Honeyearthers
 The House That Time Forgot
 The Journal of Nathaniel Worth
 The Lost Earthman
 The Mindanao Deep
 The Moon of Advanced Learning
 The Princess of Akkir
 The Quest of the Holy Grille
 The Second Philadelphia Experiment
 The Servant Problem
 The Space Roc
 The Sphinx
 The Star Eel
 The Star Fisherman
 The Star of Stars
 The Stars Are Calling, Mr. Keats (Звездите зоват, мистър Кийтс!)
 The Summer of the Fallen Star
 The Tents of Kedar
 The Thousand Injuries of Mr. Courtney
 The Winning of Gloria Grandonwheels
 The Years
 There Was an Old Woman Who Lived in a Shoe
 Thirty Days Had September (Септември има трийсет дни)
 Three-Mile Syndrome
 Tinkerboy
 To Fell a Tree
 To Touch a Star
 Universes
 Victim of the Year
 Visionary Shapes
 What Bleak Land
 When Time Was New
 Whom the Gods Love
 Your Ghost Will Walk

Източници 

  Биография и библиография във „Fantasticfiction”
  Биография и библиография във „SF-encyclopedia”

Външни препратки 
 

Американски писатели фантасти